Натальїн — українське або російське прізвище, яке утворене від особистого жіночого імені Наталія.

Походження 

Прізвище Натальїн належить до групи метронімічних прізвищ, утворених від жіночих імен. Прізвища такого типу нечисленні, оскільки традиційно за основу бралося ім'я батька, як родоначальника і глави сімейства. Такі прізвища зазвичай виникали, коли жінка ставала главою сім'ї у разі вдівства, важкої хвороби чоловіка або під час його відсутності вдома через довгої служби в армії (за часів рекрутських наборів чоловіки були зобов'язані відслужити в армії 25 років).

Прізвище Натальїн утворене від жіночого хрестильного імені Наталія, яке в перекладі з латинської означає «рідна».

У свою чергу ім'я Наталія є форма старовинного рідкісного чоловічого імені Наталій, що походить від латинського слова «наталіс» — «рідний», а також від латинської назви свята Різдва «діес наталіс» — «день Різдва, народження». Покровителем цього імені вважається мученик Наталій, день пам'яті якого припадає на 12 червня.

Більшість дворянських прізвищ спочатку були присвійні прикметником з суфіксами -ов / -ев, -ін, що вказують на ім'я глави сімейства.

У результаті нащадок жінки на ім'я Наталія згодом отримав прізвище Натальїн.

Відомі носії 

 Натальїн Дмитро Кирилович — Член Другої Малоросійської колегії (1764—1776 рр.) в Глухові, колезький радник (1764).
 Натальїн Михайло Іванович (1912—1976) — бригадир комплексної бригади теслярів тресту «Южуралтяжстрой» Оренбурзького раднаргоспу.

Примітки